NAM je lahko:
 tričrkovna koda ISO 3166 za Namibijo
 ameriški slengovski izraz za Vietnam

Kratice